Coppola – amerykańska rodzina pochodzenia włoskiego (Bernalda, w prowincji Matera), która zawiera w swoich szeregach muzyków, reżyserów i aktorów.

Drzewo genealogiczne

Nagrody filmowe 
Potomkowie Carmine'a Coppoli linii prostej byli 23 razy nominowani do Oscarów oraz 9 razy wygrywało tę nagrodę w następujących kategoriach: Najlepszy Film, Najlepszy Reżyser, Najlepszy Aktor, Najlepszy Scenariusz Oryginalny, Najlepszy Scenariusz Adaptowany i Najlepsza Muzyka Filmowa.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Back to Bernalda Francisa Ford Coppola

Drzewa genealogiczne